Cet article relate le parcours de l’équipe du Nigeria de football lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , une liste de trente joueurs pré-sélectionnés pour participer à la compétition est annoncée. Cette liste est ramenée à vingt-trois noms le . À la suite de la blessure de John Obi Mikel, Brown Ideye est appelé en renfort le .

Qualifications

Deuxième tour

Groupe 4 

|}

Troisième tour

Groupe B 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe B

Argentine - Nigeria

Grèce - Nigeria

Nigeria - Corée du Sud

Notes et références 

Nigeria
2010